La Serie A2 2010-2011 è stata la 27ª edizione di questo torneo, che dal 1985 rappresenta il secondo livello del campionato italiano maschile di pallanuoto.
La stagione regolare è cominciata il 27 novembre 2010 per poi concludersi il 21 maggio 2011, dopodiché sono iniziate le fasi di Play-off e Play-out.
Due delle neopromosse, Payton Bari e Promogest Quartu, hanno fatto il loro esordio assoluto nella categoria.

Le finali Play-off hanno premiato l'Acquachiara, che ha conquistato la promozione in A1 per la prima volta nella sua storia, e il Catania.

Squadre partecipanti

Girone Nord

Girone Sud

Girone Nord

Calendario e risultati

Classifica

Girone Sud

Calendario e risultati

Classifica

Play-off

Tabellone 1

Risultati

Semifinali

Finale

Tabellone 2

Risultati

Semifinali

Finale

Play-out

Verdetti 
  Catania e Acquachiara promosse in Serie A1
  Payton Bari, Arenzano, Vigevano e Fiorentina retrocesse in Serie B

Voci correlate 
 Serie A1 2010-11

Collegamenti esterni 
 
 

Sport acquatici nel 2010
Sport acquatici nel 2011
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto